Русинов, Владимир Леонидович [10.01.1935–01.12.2007]  — российский геолог, д.г.м.н., проф. геофака МГУ.
 Русинов, Владимир Леонидович (род. 1947) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (с 2011).
 Русинов, Владимир Петрович (род. 1947) — советский и российский педагог, спортсмен и тренер по лыжному двоеборью, рационализатор.
 Русинов, Владимир Сергеевич (1903—1995) — советский и российский физиолог, академик АМН СССР и РАМН (с 1978), лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Примечания